Serpula désigne deux genres très distincts :

 Serpula est un genre de vers annélides
 Serpula est un genre de champignons